Fabric kan betekenen:
Fabric (nachtclub), een nachtclub in Londen;
In de geologie: de oriëntering van bestanddelen van gesteente, zie maaksel.